Хулиа́н А́льварес (; ) — аргентинский футболист, нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины. Победитель Кубка Америки 2021 года. В том же году был признан футболистом года в Южной Америке. Чемпион мира 2022 года.

Клубная карьера 
Альварес родился в маленьком городке Кальчин в провинции Кордова. Футболом начал заниматься в раннем возрасте и в 11 лет был очень перспективным. В том возрасте он успешно прошёл просмотры в школах ведущих аргентинских клубов, «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта», побывал в Испании, где проходил просмотр в мадридском «Реале», был приглашён и в «Барселону». Однако Хулиан отказался от переезда, не желая расставаться с семьёй. Лишь в январе 2016 года он присоединился к молодёжной команде «Ривер Плейта».

27 октября 2018 года в матче против «Альдосиви» он дебютировал в аргентинской Примере, заменив во втором тайме Родриго Мору. В поединке против «Индепендьенте» Хулиан забил свой первый гол за «Ривер Плейт». В том же году Альварес помог клубу выиграть Кубок Либертадорес, приняв участие в 5 матчах и забил бразильскому «Интернасьоналу».

В 2020 году в розыгрыше Кубка Либертадорес Альварес забил 5 голов в матчах против эквадорского ЛДУ Кито, перуанского «Депортиво Бинасьональ» и «Сан-Паулу».

В 2021 году Альварес стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, забив 18 голов. «Ривер Плейт» завоевал свой 36-й чемпионский титул. Также команда дошла до 1/8 финала Кубка Либертадорес. Также в составе сборной Аргентины нападающий стал победителем Кубка Америки. По итогам опроса уругвайской газеты «Эль Паис» Хулиан Альварес был признан лучшим футболистом Южной Америки 2021 года.

В январе 2022 года «Ривер Плейт» и «Манчестер Сити» договорились о продаже нападающего в английский клуб за 18,5 млн евро. С учётом дополнительных выплат сумма трансфера может увеличиться до 27 млн евро. Хулиан продолжит играть в «Ривер Плейте» на правах аренды как минимум до июня 2022 года, а в случае, если «миллионеры» продолжат выступления в Кубке Либертадорес, аренда продлится до завершения выступления команды в этом турнире (но в этот дополнительный период «Ривер» будет обязан выплачивать игроку зарплату).

25 мая 2022 года, в матче 6 тура группового этапа Кубка Либертадорес, Хулиан Альварес забил шесть мячей в ворота перуанской «Альянсы Лимы». «Ривер Плейт» выиграл со счётом 8:1.

8 июля 2022 года Альварес вернулся из аренды в «Манчестер Сити». 30 июля 2022 года дебютировал в матче Суперкубка Англии против «Ливерпуля», отметившись своим первым голом в составе «горожан».

Международная карьера 

В 2019 году в составе молодёжной сборной Аргентины Альварес стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Южной Америки в Чили, где Хулиан был включён в символическую «сборную турнира». На турнире он сыграл в матчах против Парагвая, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Бразилии, а также дважды против Эквадора и Уругвая. В поединке против колумбийцев Хулиан забил гол.

В том же году Альварес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд ЮАР, Португалии, Южной Кореи и Мали. В поединке против африканцев Хулиан забил гол.

4 июня 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Чили Альварес дебютировал за сборную Аргентины. В том же году Хулиан в составе сборной выиграл Кубок Америки в Бразилии. На турнире он сыграл в матче против команды Боливии.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Альварес забил мяч на групповой стадии в ворота Польши (2:0), а также победный мяч в ворота сборной Австралии в матче 1/8 финала после грубой ошибки вратаря Мэтью Райана (2:1). В полуфинале Альварес после выхода один на один с вратарём хорватов заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси, а затем сам Альварес забил два мяча: один после забега с центра поля, а во втором тайме замкнув передачу Месси. 18 декабря он поучаствовал во втором голе Аргентины, когда его команда в финале чемпионата мира обыграла Францию 4:2 по пенальти после того, как матч закончился 3:3 в дополнительное время.

Статистика

Достижения

Командные 
«Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины: 2021
 Обладатель Кубка Аргентины: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Аргентины: 2019
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2018
 Финалист Кубка Либертадорес: 2019

Сборная Аргентины
 Чемпион мира: 2022
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Южной Америки: 2019
 Победитель Кубка Америки по футболу: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 2021
 Участник символической сборной молодёжного чемпионата Южной Америки: 2019
 Футболист года в Южной Америке: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Манчестер Сити»
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Чемпионы мира по футболу